Hartje ist der Name von

 Georg Hartje (* 1900), auch: Georg Friedrich Hartje, deutscher Bildhauer und Holzschnitzer
 Hermann Hartje KG, deutsches Großhandelsunternehmen für den Motorrad-, Fahrrad- und Kfz-Einzelhandel
 Irma Hartje-Leudesdorff (1881–1958), deutsche Malerin und Schriftstellerin